

Dynastie 

 Dynastie capétienne des Valois (1328-1589), qui règne sur la France à partir de Philippe VI de Valois.

Patronyme 

 Félix de Valois (1127-1212), moine français ;
 Charles de Valois (1270–1325), père de la dynastie capétienne des Valois ;
 Henri Valois (1603–1676), philologue et historien français ;
 Adrien Valois (1607-1692), son frère, historien français ;
 Philippe Le Valois, marquis de Villette-Mursay (1632-1707), officier de marine français ;
 Charles de Valois (1671-1747), fils d'Adrien, avocat et numismate français ;
 Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay (1672-1729), lettres et mémorialiste française ;
 Achille Valois (1785-1862), sculpteur français ;
 Charles Valois (1820-1899), homme de lettres, poète et romancier français  ;
 Victor Valois (1841-1924), vice-amiral de la Kaiserliche Marine prussienne ;
 Noël Valois (1855-1915), historien et archiviste ;
 Gaston Valois (1888-1943), résistant français ;
 Luislinda Valois (1942-), personnalité politique brésilienne ;
 Ninette de Valois (1898-2001), danseuse irlandaise ;
 Philippe Valois (1907-1986), personnalité politique québécoise ;
 Agnès Valois (1914-2018), infirmière et religieuse française ;
 Louis Valois (195.-), musicien québécois ;
 Valérie Valois (1969-), actrice québécoise ;
 Jonathan Valois (1971-), personnalité politique québécoise ;
 Jean-Louis Valois (1975-), footballeur français ;
 Arnaud Valois (1984-), acteur français.

Pseudonyme 

 Georges Valois (1878-1945), syndicaliste révolutionnaire, monarchiste français ;
 Célestin Valois (1947-), écrivain français ;
 Calypso Valois (1982-), auteure-compositrice-interprète et actrice française.

Toponyme 

 Comté de Valois, ancien comté de France ;
 Valois, région naturelle française de l'Oise et de l'Aisne ;
 Communauté de communes du Pays de Valois, communauté de communes française de l'Oise ;
 Gare Valois, gare québécoise de Pointe-Claire ;
 Café de Valois (17..-1841), débit de boissons français à Paris.

Autres 

 Valois (1947-), société industrielle française de plasturgie ;
 Timbres Valois (1932-2004), programme de fidélisation commerçant belge ;
 Valois (moteur-fusée), moteur-fusée développé français du premier étage Améthyste du lanceur Diamant B.
Patronyme français
Patronyme québécois